Хаза́л Тюреса́н (; 20 июля 1985, Анкара, Турция) — турецкая  актриса кино и телевидения.

Ранние годы 
Хазал Тюресан родилась 20 июля 1985 года в Анкаре (Турция). 

После окончания средней школы в Анкаре, она изучала театральное искусство в Университете Анкары на факультете языка, истории и географии.

Карьера 
С 2008 года снимается в кино и телесериалах. 

Она дебютировала на телевидении в 2008 году в сериале «Не забывай меня», где сыграла Азру. В 2011 году она снялась в сериале «Перезагрузка» с Девримом Якутом. После этого она разделила главные роли с Энсином Акюреком, Тубой Бюйюкюстюн и Эрканом Джаном в сериале «Грязные деньги, лживая любовь».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Анкарского университета